Dubai Towers steht für
Dubai Towers Istanbul 
Dubai Towers Doha